

Astronomia 
 M61 – oggetto del Catalogo di Messier

Matematica 
 M61 – numero primo di Mersenne, 261 – 1 = 2 305 843 009 213 693 951

Trasporti 
 M61 – autostrada britannica tra Preston e Manchester

Altro 
 M61 Vulcan
 M61, versione della M26